Roberto Succo (1962-1988), tueur en série italien.

Titre 

 ''Roberto Succo, film français réalisé par Cédric Kahn, sorti en 2001.